Yunchará (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Yunchará (plaats), een plaats in de gelijknamige Boliviaanse gemeente